Судоходство в Москве осуществляется по Москве-реке, Водоотводному каналу Москвы-реки и каналу имени Москвы, а также (только в технических целях) по Яузе. Все причалы, находящиеся в эксплуатации, обслуживаются государственным учреждением «Гормост» Правительства Москвы..

Список причалов

Канал имени Москвы

Река Москва

Водоотводный канал

Примечания

Ссылки 
 
 Государственное бюджетное учреждение Гормост 
 Список набережных и причалов Москвы на сайте ГБУ «Гормост» 
 Интерактивная карта и список действующих причалов на сайте агрегатора Moskvatrip 
 Причалы (пристани) на Москве-реке на сайте перевозчика Argo travel 

Водный транспорт Москвы
Инфраструктура водного транспорта в России
Списки транспортных сооружений Москвы